Einer flog über das Kuckucksnest (Originaltitel One Flew Over The Cuckoo’s Nest) steht für:

 Einer flog über das Kuckucksnest (Roman), Roman von Ken Kesey aus dem Jahr 1962
 Einer flog über das Kuckucksnest (Theaterstück), Theaterstück von Dale Wasserman aus dem Jahr 1963
 Einer flog über das Kuckucksnest (Film), Spielfilm von Miloš Forman aus dem Jahr 1975